Талакатту — надстрочный контактный диакритический знак письменности телугу являющийся нестрочным графом буквы акараму అ, в комбинации со знаком комму является нестрочным графом буквы укараму. Графически талакатту близок к гачеку и наро. В близком к телугу языке каннада словом талекатту обозначается надстрочная часть буквы. 

 Долгий звук «А» обозначается на письме знаком диргхаму.

Пример: ర — Ра (талакатту), రామా — Рама (диргхаму)

Талакатту развился из поперечной черты, которой перечеркивали начало буквы до получения "крестика" (примерно как в డ (да)). В зависимости от позиции талакатту в телугу различают три категории согласных: без талакатту, с талакатту в центре (присоединяется к букве) и с талакатту слева (пишется отдельно).

Талакатту в письменности телугу не используется отдельно, а является частью букв, потому отдельного символа юникода в основном наборе для письменности телугу для него нет, но для современной учебной литературы было предложено добавить дополнительный символ .

Литература

Ссылки 
 Юникод

Примечания 

Диакритические знаки телугу
Буквы телугу